

Truppen

Daværende førsteholdstrup

Danske turneringer

Superligaen

Kampe

Stillingen

Pokalturneringen

Liga Cup

Internationale turneringer

Royal League

Kampe

Pulje

Champions League

Kvalifikationen

UEFA Cup

Titler

Andet

Spillerhæder 

2005-06
Fodboldsæson 2005-06